Luboš Gaisl (* 22. června 1985 Pardubice) je vytrvalý běžec, pedagog, tělocvikář.

Sportovní kariéra 
Patří do klubu AC Turnov, z. s., jeho osobní maxima v běhu jsou:

Mimo tyto výkony se může pyšnit i mnoha výhrami v běžeckých soutěžích, jako např.: 40. Silvestrovský běh sídlištěm, běh lipovou alejí, jedenáctý ročník Dřínovského krosu, rychnovský závod v aquatlonu aj.

Život 
Mimo jeho atletickou kariéru je i učitelem na ZŠ Klausova (Mgr. Luboš Gaisl), kde učí tělocvik a kvůli nedostatku zaměstnanců i matematiku a španělštinu (v minulosti vyučoval i hudební výchovu, pracovní činnosti a angličtinu). Mimo jiné vlastní i YouTube kanál pod jménem Luboš Gaisl, kde natáčí spoustu zajímavých videí, zejména z míst, která navštívil a zážitcích, jež z nich pochytil.

Reference

Externí odkazy 
 FOTO: Vítězem jubilejního 40. Silvestrovského běhu sídlištěm Luboš Gaisl
 Křížovou desítku v novém traťovém rekordu pokořil Luboš Gaisl, v ženách nejrychleji Adéla Stránská
 Na Rychtářské 12° se Luboš Gaisl výrazně přiblížil 40 minutám, v ženách přesvědčivě zvítězila Zuzana Rusínová
 YouTube kanál: Luboš Gaisl
 Seznam profil: Luboš Gaisl

Čeští běžci
Narození v roce 1985
Narození 22. června
Narození v Pardubicích
Žijící lidé
Muži